Александров Григорій Васильович — російський радянський кінорежисер і сценарист
 Александров Григорій Євдокимович — російський архітектор
 Александров Григорій Семенович — український кінооператор